Spinello steht für:

 Barry J. Spinello, US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Filmeditor
 Spinello Aretino (um 1346 bis 1410), italienischer Maler